Homeyer ist der Familienname folgender Personen:

 Alexander von Homeyer (1834–1903), deutscher Ornithologe
 Alfred Homeyer (1888–1962), deutscher Pädagoge und Politiker (FDP), MdA Berlin
 Annette Schücking-Homeyer (1920–2017), deutsche Richterin und Frauenrechtlerin
 August Wilhelm Homeyer (1793–1856), deutscher Kaufmann und Reeder
 Carl Gustav Homeyer (1795–1874), deutscher Germanist und Rechtshistoriker
 Christel Homeyer, Ehename von Christel Schulz (1921–2014), deutsche Weitspringerin
 Dierk Homeyer (* 1955), deutscher Politiker (CDU)
 Eugen Ferdinand von Homeyer (1809–1889), deutscher Ornithologe
 Friedel Homeyer (1931–2008), deutscher Heimatforscher
 Friedrich von Homeyer (1824–1898), deutscher Gutsbesitzer, Landwirt und Tierzüchter
 Fritz Homeyer (1880–1973), deutscher Germanist und Antiquar
 Helene Homeyer (1898–1996), deutsche Klassische Philologin

 Josef Homeyer (1929–2010), deutscher Geistlicher, Bischof von Hildesheim
 Joseph Maria Homeyer (1814–1894), deutscher Musiklehrer, Pianist und Organist
 Katja Homeyer (* 1969), deutsche Turnerin
 Kira Homeyer (* 1998), deutsche Rhönrad-Athletin
 Lothar Homeyer (1883–1969), deutscher Maler, Grafiker und Illustrator
 Margret Homeyer (1927–2018), deutsche Schauspielerin
 Otto von Homeyer (1853–1924), deutscher Generalleutnant
 Paul Homeyer (1853–1908), deutscher Organist

Siehe auch:
 Homeier
 Hohmeyer